De Serie B 2000/01 was de 69ste editie van de strijd op het tweede niveau van het Italiaanse profvoetbal. Er namen in totaal twintig teams deel aan de competitie, waarvan vier gepromoveerde uit de Serie C en vier gedegradeerde uit de Serie A (Torino, Venezia, Cagliari en Piacenza). De competitie begon op 3 september 2000 en eindigde op 3 juni 2001. In de 380 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 937 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,47 doelpunt per wedstrijd.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met vijftien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2000/01 uit in de Serie B.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Torino FC

Bijgaand een overzicht van de spelers van Torino FC, die in het seizoen 2000/01 onder leiding van trainer-coach Giancarlo Camolese de titel wonnen in de Serie B en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de Serie A (seizoen 2001/2002).

Zie ook
Serie A 2000/01
Coppa Italia 2000/01

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2000/01